Le Cheveu est un élément de la pilosité humaine qui pousse sur le sommet de la tête ;
 Cheveu est un groupe de rock français ;
 Cheveux, hiéroglyphes égyptien, noté D3 dans la liste de Gardiner ;
 Cheveu, court métrage réalisé par Julien Hallard (2010).